Нарди — фамилия:

 Нарди, Поль (род. 1994) — французский футболист , вратарь клуба «Монако».
 Нарди, Франческо (; 1808—1877) — итальянский публицист.
 Нарди, Якопо (1476—1563) — итальянский государственный деятель из Флоренции.

Примечания